Зіньківська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Зіньківська волость — Зіньківського повіту Полтавської губернії;
 Зіньківська волость — Летичівського повіту Подільської губернії.